Bureau of Military History, oficina de documentació sobre el procés d'independència d'Irlanda
 British Motor Holdings, grup d'empreses històric de la indústria de l'automòbil del Regne Unit